L’Archipel steht für
 L’Archipel (Nanterre), Hochhaus
 L’Archipel (Kino) in Paris